Vidra (Alba), een gemeente in het Roemeense district Alba
Vidra (Ilfov), een gemeente in het Roemeense district Ilfov
Vidra (Vrancea), een dorp in het Roemeense district Vrancea
Vidrameer (Lacul Vidra)

Zie ook
Vidrarumeer (Lacul Vidraru)
Vidrarudam